Par ordre alphabétique
 Diane Juster (née en 1946), auteure, compositrice, interprète, chanteuse et pianiste québécoise ;
 Jean Juster (1881–1915), avocat français ;
  (1929-2021), architecte et écrivain américain ;
  (1896–1982), architecte américain.